Ismarus är ett släkte av steklar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1835. Ismarus ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hyllhornsteklar
Ismarus